Петро́вский (Петро́вская) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Петровский

А 
 Петровский, Адольф Маркович (1887—1937) — советский дипломат.
 
 
 
 Петровский, Артур Владимирович (1924—2006) — советский психолог.

Б 
 Петровский, Борис Васильевич (1908—2004) — советский хирург.

В 
 Петровский, Вадим Артурович (1950) — российский психолог.
 Петровский, Виль Семёнович (1924—2003) — советский и российский учёный-гидроакустик, директор НИИ «Атолл», Лауреат Государственной премии СССР.

Г 
 Петровский, Георгий Семёнович (1924—1989) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.
 Петровский, Григорий Иванович (1878—1958) — украинский революционер, советский партийный и государственный деятель.
 Петровский, Гурий Тимофеевич (1931—2005) — русский физико-химик, организатор науки в её связи с техникой и производством.

Д 
 Петровский, Даниил Иванович (1893—1938) — советский государственный и партийный деятель.
 Петровский, Дмитрий Васильевич (1892—1955) — русский поэт и прозаик.

Е 
 Петровский, Евгений Максимович (1873—1919) — русский музыкальный критик.

И

К 
 Петровский, Кирилл Витальевич (род. 1986) — российский хоккеист, игрок в хоккей с мячом, нападающий, мастер спорта России.
 Петровский, Козьма Тимофеевич (1861 — не ранее 1918) — генерал-майор, герой Первой мировой войны

Л 
 Петровский, Леонид Григорьевич (1897—1941) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Петровский, Леонид Николаевич

М 
 Петровский, Марк Вячеславович (род. 1999) — российский боксёр-любитель.
 Петровский, Мемнон Петрович (1833—1912) — российский филолог-славист, член-корреспондент Петербургской академии наук.
 Петровский, Мирон Семёнович (1932—2020) — писатель, литературовед.

Н 
 Петровский, Нестор Мемнонович (1875—1921) — филолог-славист, член-корреспондент Петербургской академии наук.
 Петровский, Никандр Александрович (1891—1968) — русский советский учёный, специалист по ономастике, автор «Словаря русских личных имён».

П 
 Петровский, Павел Фёдорович (род. 1947) — российский дипломат.

С

Ф

Ю 
 Петровский, Юрий Николаевич (1905—?) — актёр, заслуженный артист Латвийской ССР.



Топоним

Населённые пункты

Алтайский край 
 Петровский — посёлок в Змеиногорском районе, упразднён в 1985 г.
 Петровский — посёлок в Новичихинском районе.
 Петровский — посёлок в Панкрушихинском районе.

Астраханская область 
 Петровский — посёлок в Икрянинском районе.

Башкортостан 
 Петровский — хутор в Мелеузовском районе.

Белгородская область 
 Петровский — хутор в Прохоровском районе.
 Петровский — хутор в Ракитянском районе.
 Петровский — хутор в Чернянском районе.
 Петровский — посёлок в Старооскольском городском округе.

Брянская область 
 Петровский — посёлок в Климовском районе.
 Петровский — упразднённый в 2011 году хутор в Погарском районе.
 Петровский — посёлок в Почепском районе.
 Петровский — посёлок в Суражском районе.

Волгоградская область 
 Петровский — хутор в Урюпинском районе.

Ивановская область 
 Петровский — посёлок городского типа в Гаврилово-Посадском районе.

Калужская область 
 Петровский — деревня в Людиновском районе.
 Петровский — село в Мещовском районе.

Кемеровская область 
 Петровский — посёлок в Беловском районе.
 Петровский — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе.
 Петровский — упразднённый в 1933 году посёлок в  Топкинском районе.

Краснодарский край 
 Петровский — хутор в Гулькевичском районе.

Курская область 
 Петровский — хутор в Золотухинском районе.
 Петровский — хутор в Мантуровском районе.
 Петровский — хутор в Пристенском районе.

Липецкая область 
 Петровский — посёлок в Данковском районе.
 Петровский — посёлок в Добринском районе.

Нижегородская область 
 Петровский — посёлок в Воротынский район.

Новосибирская область 
 Петровский — посёлок в Каргатском районе.
 Петровский — посёлок в Ордынском районе.

Орловская область 
 Петровский — посёлок в Дмитровском районе.
 Петровский — посёлок в Свердловском районе.

Ростовская область 
 Петровский — хутор в Азовском районе.
 Петровский — хутор в Зимовниковском районе.
 Петровский — хутор в Красносулинском районе.
 Петровский — хутор в Миллеровском районе.
 Петровский — хутор в Милютинском районе.
 Петровский — хутор в Неклиновском районе.
 Петровский — хутор в Чертковском районе.

Самарская область 
 Петровский — посёлок в Богатовском районе.
 Петровский — посёлок в Большечерниговском районе.

Саратовская область 
 Петровский — посёлок в Краснопартизанском районе.

Ставропольский край 
 Петровский — хутор в Кочубеевском районе.
 Петровский — хутор в Новоалександровском районе.
 Петровский — хутор в Советском районе.

Татарстан 
 Петровский — посёлок в Нурлатском районе.
 Петровский — посёлок в Тюлячинском районе.

Тульская область 
 Петровский — посёлок в Ленинском районе.

Челябинская область 
 Петровский — посёлок в Красноармейском районе.
 Петровский — посёлок в Нагайбакском районе.
 Петровский — посёлок в Октябрьском районе.

Озеленённые территории 
 Петровский — заказник в Одесской области.
 Петровский бульвар
  в ряде городов.
 Петровский сквер

Другое 
 Петровский — округ Санкт-Петербурга.
 Петровский — стадион в Санкт-Петербурге.
 МСА Петровский — малая спортивная арена стадиона «Петровский».
 Петровский — советский эскадренный миноносец.

См. также 

 
 
 
 
 Петровский проезд
 
 
 Петровский сельский совет
 
 Петровский Участок
 Петровский Хутор
 Верхнепетровский
 Нижнепетровский
 Старопетровский
 Васильево-Петровский
 Греково-Петровский